Hasselgård ist der Nachname von:

 Jostein Hasselgård (* 1979), norwegischer Popsänger
 Stan Hasselgård (1922–1948), schwedischer Jazz-Klarinettist